

Sigle 
 Essential Ammino Acids, amminoacidi essenziali.
 European Arenas Association, l'associazione internazionale che rappresenta le maggiori arene europee.
 European Athletic Association, la federazione europea di atletica leggera.
 Enciclopedia dell'arte antica classica e orientale (Roma, Istituto della Enciclopedia italiana)

Codici 
 EAA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eagle (Alaska) (Stati Uniti)